Гран-при Бразилии 1979 года — второй этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1979 года. Автогонки прошли 4 февраля 1979 года. Как и в первой гонке сезона, наиболее успешно на этапе в Бразилии выступили автомобили «Лижье», совершившие дубль. Жак Лаффит вдобавок к завоеванному гонкой ранее хет-трику получил так называемый «Большой шлем» — то есть выиграл квалификацию, гонку, показал лучший круг и лидировал от старта до финиша. Его напарник Патрик Депайе стал вторым, а бронзу завоевал Карлос Ройтеман, отставание которого от лидера составило на финише более 40 секунд. Оставшиеся очки получили Дидье Пирони и гонщики Феррари Вильнёв и Шектер.

Квалификация 
На квалификации, как и во время предыдущего этапа, доминировали автомобили команды Лижье. Жак Лаффит почти на секунду опередил своего напарника Патрика Депайе, на втором ряду расположились Лотусы Ройтемана и Андретти, а третий ряд заняли гонщики Феррари Жиль Вильнёв и Джоди Шектер. Седьмым стартовал Жан-Пьер Жабуи на Рено, опередивший Пирони. Замкнули десятку Фиттипальди и Хант. Команда Брэбем выступила неудачно — Лауда стартовал 12-м, а Нельсон Пике и вовсе 22-м. Ханс-Йоахим Штук впервые квалифицировался, в отличие от Ребаке, которому не хватило всего четырёх десятых. Мерцарио также не смог пробиться, проиграв даже ближайшему из соперников целую секунду.

Гонка 
На старте гонки Лаффит сохранил 1-ю позицию, на 2-ю же на короткое время вырвался Карлос Ройтеман.  В скором времени, однако, он пропустил вперед как Депайе, так и Андретти. Жан-Пьер Жабуи стал жертвой обычной для турбомоторов проблемы - медленного старта, из-за чего откатился в самый конец пелотона. Фиттипальди обогнал Шектера в борьбе за 5-ю позицию, которая скоро стала 4-й, так как у Андретти начались проблемы с зажиганием и он вынужден был свернуть в боксы. Набрав скорость, бразилец смог догнать Рейтеманна и начал атаковать его. Шектер напротив, сбавил ход и подвергся давлению со стороны Дидье Пирони. Француз вышел вперед, однако затем вылетел и оказался снова позади. Со второго раза обгон удался, и Пирони стал постепенно отрываться.

На 22-м круге неплохое выступление Фиттипальди было прервано начавшимися у него проблемами с задним колесом, из-за чего он совершил пит-стоп. После двойного пит-стопа гонщиков Феррари они поменялись местами, Вильнёв оказался на 5-й позиции, а Шектер финишировал 6-м.

Следует отметить хорошее выступление Риккардо Патрезе, который успешно избежал происшествий и финишировал на неплохом 9-м месте, всего в круге от победителя. Эмерсон Фиттипальди продолжил серию хороших выступлений, однако перед родными трибунами до очков добраться не сумел из-за механических проблем. Совершенным кошмаром стала эта гонка для действующего чемпиона мира Марио Андретти, которого весь уикенд преследовали технические проблемы.

Пилоты Ligier заняли два первых места в гонке, единственный такой случай в истории этой французской команды.

|}

Положение в чемпионате 
Победив во второй раз подряд, Лаффит упрочил своё лидерство, а Ройтеман — своё второе место в чемпионате. Депайе, финишировав вторым, вышел на третье место в личном зачете, опередив Уотсона. В кубке конструкторов особых изменений не произошло: как Лижье, так и Лотус ещё больше оторвались от соперников. Первые очки в сезоне набрали гонщики Феррари.

 10-й подиум для Жака Лаффита, и единственный в его карьере Большой шлем (поул, лидерство от старта до финиша, и лучший круг).
 130-й подиум для Lotus, 10-й подиум для Ligier.

Ссылки 
 
 
 
 Статистика гонки на официальном статистическом сайте ФИА
 Статья о гонке на f1news.ru
 

Гран-при Бразилии